Setola – nome comune di Setae, struttura di piante e animali di tipo e funzione differente fra loro ma somigliante a setole o peli
 Giuseppe Setola – criminale italiano